Эпихизис () — античный сосуд цилиндрической формы, часто с двумя горизонтальными профилями-рантами, тонким горлышком, заканчивающимся отогнутым носиком с открытым сливом, и высокой изогнутой ручкой.

Эпихизисы часто украшались росписью. Появился в южной Италии, в Апулии.

Предположительно эпихизис являлся предметом женского обихода и использовался для косметических процедур.

Ссылки 

Сосуды Древней Греции